Emmanuel Sabbi – calciatore statunitense
 Diana Sabbi – partigiana italiana
 Giulio Sabbi – pallavolista italiano